Andreu Bosch peut désigner :

 Andreu Bosch (1903-1978), Andreu Bosch Girona, footballeur espagnol ;
 Andreu Bosch (1931-2004), Andreu Bosch Pujol, footballeur espagnol fils du précédent.